Commiphora är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Commiphora ingår i familjen Burseraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Kinesträdordningen
Commiphora